{{Infoboks landshold fodbold
| Badge             =
| Nickname          = Les Bleues (The Blues)| Association       = Frankrigs fodboldforbund
| FIFA Trigramme    = FRA
| Confederation     = UEFA (Europa)
| Coach             = Corinne Diacre
| Captain           = Wendie Renard
| Most caps         = Sandrine Soubeyrand (198)
| Top scorer        = Eugénie Le Sommer (86)
| FIFA Rank         = 
| FIFA max          = 3
| FIFA max date     = december 2014–juni 2017, juni 2018, marts 2022
| FIFA min          = 10
| FIFA min date     = september 2009
| pattern_la1        = _fraw19h
| pattern_b1         = _fraw19h
| pattern_ra1        = _fraw19h
| pattern_sh1        = _fraw19h
| pattern_so1        = _fra19hwlong
| leftarm1           = 123163
| body1              = 123163
| rightarm1          = 123163
| shorts1            = FFFFFF
| socks1             = F1030A
| pattern_la2 = _fraw19a
| pattern_b2 = _fraw19a
| pattern_ra2 = _fraw19a
| pattern_sh2 = _fraw19a
| pattern_so2 = _fra19awlong
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = 123163
| socks2 = FFFFFF
| First game        =  2–0   (Manchester, England; Oktober 1920)
| Largest win       =  14–0 (Cesson-Sévigné, Frankrig; 14. maj 1998)
 14–0 (Le Mans, Frankrig; 28. november 2013)
| Largest loss      =  8–0 (Indianapolis, USA; 29. april 1996)
| World cup apps    = 4
| World cup first   = 2003
| World cup best    = 4.-plads (2011)
| Olympic apps      = 1
| Olympic first     = 2012
| Olympic best      = 4. (2012)
| Regional name     = EM
| Regional cup apps = 6
| Regional cup first= 1997
| Regional cup best = Kvartfinale (2009, 2013, 2017)
| type               = kvinde
}}Frankrigs kvindefodboldlandshold''' er det nationale fodboldhold for kvinder i Frankrig. Det administreres af Frankrigs fodboldforbund.

Frankrigs placering i de største turneringer

VM i fodbold

Olympiske Lege

EM i fodbold

Aktuel trup 
Følgende spillere blev indkaldt til Frankrigs trup til EM i kvindefodbold 2022 i England.

Cheftræner: Corinne Diacre

Statistik

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold